Ağaməmmədli – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Ağaməmmədli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian